Pientken ist ein deutscher Ortsname:
 Pientken, 1926 bis 1945: Blumental, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Piętki, Gmina Kalinowo, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Pientken, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, vor 1945 untergegangen, heute im Gebiet von Lubstynek gelegen, Gmina Lubawa, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Königlich Pientken, 1942 bis 1945 Stubbenort, Dorf im Kreis Graudenz, Westpreußen, 1920 bis 1939 und seit 1945: Pieńki Królewskie, Gmina Grudziądz, Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Siehe auch: Piontken